Van Scoy Diamond Mines 500 ist der Name mehrerer Automobilrennen auf dem Pocono Raceway:

 1981 in der USAC Championship Car: siehe Pocono IndyCar 400
 von 1982 bis 1985 im Winston Cup: siehe 5-hour Energy 500